Saukopf ist Name und Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Saukopf (Thüringer Wald) (869,2 m), im Thüringer Wald bei Oberhof, Landkreis Gotha, Thüringen
 Saukopf (Rothaargebirge) (716,3 m), im Rothaargebirge bei Bad Berleburg-Kühhude, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Saukopf (Langenberge) (511,4 m), in den Langenbergen bei Elmshagen, Landkreis Kassel, Hessen
 Saukopf (Taunus) (ca. 485 m), im Taunus bei Ober-Rosbach, Wetteraukreis, Hessen
 Großer Saukopf (408,5 m), im Stromberg auf der Waldgemarkung von Bönnigheim bei Spielberg, Stadt Sachsenheim, beide Orte im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Saukopf (Kyffhäuser) (ca. 380 m), im Kyffhäuser bei Bad Frankenhausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Saukopf (Odenwald) (348,2 m), im Odenwald bei Weinheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg; mit Saukopftunnel
 Saukopf (Hohe Schrecke) (326,9 m), in der Hohen Schrecke zwischen Hauteroda und Donndorf, Gemarkung Kölleda, Landkreis Sommerda, Thüringen
 Saukopf (Pfalz) (296,4 m), im Alzeyer Hügelland bei Immesheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

 Kleiner Saukopf (?? m), im Stromberg nahe Bönnigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Saukopf (Wallhornkamm) (2822 m) oder Oberer Saukopf, Vorgipfel der Roten Säule (2820 m) im Wallhornkamm der Venedigergruppe, Bezirk Lienz, Tirol
 Saukopf (Goldberggruppe) (2786 m), Gipfel in der Goldberggruppe über Kleinfragant, Gemeinde Flattach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Saukopf (Schobergruppe) (2749 m), Kammgipfel in der Schobergruppe zwischen Gemeinde Heiligenblut am Großglockner, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten und Kals am Großglockner, Bezirk Lienz, Tirol
 Saukopf (Kreuzeckgruppe) (2421 m), Gipfel in der Kreuzeckgruppe auf dem Kamm vom Striedenkopf zur Mittagsspitz an der Gemeindegrenze von Stall zu Markt Obervellach, beide im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Saukopf (Untersulzbachtal) (1970 m), Felsformation im Untersulzbachtal vor der Aschamalm, Markt Neukirchen am Großvenediger, Bezirk Zell am See, Salzburg

Naturschutzgebiet:
 Naturschutzgebiet Saukopf, auf dem Saukopf (Pfalz) bei Immesheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Saukopf bezeichnet außerdem:
 im Süddeutschen (Bayerischen) den Schweinskopf

Siehe auch:
 Saukopfstehlen
 Saukopftunnel